Desa Wedi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wedi (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 112,75), Jawa Timur, 
 Desa Wedi (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 111,89), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar